Metaprogramma (software) - computerprogramma dat andere programma's genereert of aanstuurt
Metaprogramma (NLP) - NLP-begrip; patroon dat waarneming en gedrag bepaalt